322 км — остановочный пункт Северной железной дороги на ветке Ярославль — Данилов, расположен в Даниловском районе Ярославской области. 

Остановочный пункт появился на рубеже 1980-1990-х годов, когда прилегающие к тому участку дороги бывшие колхозные поля были отданы под дачные товарищества. Сразу же была построена платформа на чётном пути, при этом она была сделана высокой, но короткой. Её соорудили из 3 списанных железнодорожных платформ, установленных на бетонные блоки, выход на неё осуществлялся из 4-6 вагонов (при 9-вагонной составности электропоезда). На нечётном пути посадка/высадка пассажиров первые годы осуществлялась прямо на полотно, летом 1992 года была построена низкая бетонная платформа и устроено освещение. В 1993 году чётную высокую платформу заменили на стандартную низкую из бетонных плит. 

Является остановочным пунктом пригородных поездов северного направления (на Данилов). Отсутствует касса для продажи билетов на пригородные поезда. Ближайшие остановки: со стороны Ярославля — станция Пучковский, со стороны Данилова — платформа Догадцево. Время движения от Ярославля-Главного около 57 минут, от станции Данилов — около 38 минут.

Пригородное сообщение

Примечания 

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Ярославский район Ярославской области
Железнодорожные станции и платформы Даниловского района